Palavecino ist der Name von
Chaqueño Palavecino (* 1959), argentinischer Sänger
Oswaldo Marcial Palavecino, Fußballspieler